С момента образования японского военно-промышленного комплекса, «Тойота» является его неотъемлемой частью, занимая нишу производителя лёгкой колёсной сухопутной и двусредной техники. Помимо оснащения Японской императорской армии в межвоенный период и в период Второй мировой войны и Японских сил самообороны в послевоенное время, «Тойота» экспортирует автомобили повышенной проходимости для нужд вооружённых сил и полицейских структур различных стран мира, а также частных военных компаний и частных охранных предприятий.

Вторая мировая война (1939—1945) 

В годы Второй мировой войны, «Тойота», как и другие японские дзайбацу, перешла практически полностью на выпуск продукции военного назначения, только в отличие от «Мицубиси», которая в годы войны занималась танкостроением и выпуском гусеничной бронетехники, «Тойота» заняла нишу выпуска легкобронированной и небронированной колёсной техники — военных автомобилей и увеличила объёмы выпускаемой продукции для удовлетворения растущих потребностей действующей армии и флота. В 1943—1944 гг. на заводах компании выпускались сухопутные и амфибийные военные грузовики (KC и KCY) и вездеходы-амфибии Су-Ки. В 1945 г. Японская императорская армия передала инженерам компании «Тойота» захваченный американский военный внедорожник Willys MB с тактико-техническим заданием разработать аналогичную машину и наладить её производство в промышленных количествах, но этому помешала капитуляция Японии. Однако, через несколько лет аналог зарекомендовавшего себя джипа стал выпускаться «Тойотой» уже в гражданской модификации — Land Cruiser.

Помимо грузовиков и вездеходов, для военных нужд создавались карбюраторные двигатели серии , высокие эксплуатационные качества которых объясняются именно тем, что они проектировались для использования в военных автомобилях.

Корейская война (1950—1953) 
В условиях послевоенной американской оккупации Японии, в ходе эскалации Корейской войны в начале 1950-х гг. «Тойота» и другие японские машиностроительные компании были ориентированы на выпуск колёсной техники для и Вооружённых сил США и многонационального контингента войск ООН. Именно крупные заказы Правительства США в 1950—1953 гг. не дали компании перейти к процедуре банкротства, на грани которого она находилась.

Новейшее время (1953—) 
Хотя упомянутый выше внедорожник Land Cruiser производился для гражданского авторынка, ряд вооружённых сил капиталистических стран закупил их для своих нужд, среди прочих в свой парк их добавили Королевские военно-воздушные силы Австралии, соответственно автомобили повышенной проходимости Hilux закупил для своих нужд Королевский австралийский военно-морской флот, на оснащении которого они классифицируются как многоцелевые грузовики.

Галерея операторов

См. также 
 Список военной продукции «Кавасаки»
 Список военной продукции «Мицубиси»

Примечания 

Toyota
 
T
T